

Classifica

Risultati

Classifica marcatori 
6 reti
 Adrian Knup (1 rig.)

4 reti

 Nasko Sirakov

 Ally McCoist

3 reti

 Nikolay Todorov

 Gordon Durie

2 reti

 Emil Kostadinov
 Lyuboslav Penev
 Gheorghe Hagi (2 rig.)
 Dorin Mateuț

 Florin Răducioiu
 John Robertson (1 rig.)
 Stéphane Chapuisat
 Heinz Hermann

 Marc Hottiger
 Alain Sutter
 Kubilay Türkyilmaz

1 rete

 Nikolay Iliev
 Trifon Ivanov
 Hristo Stoichkov (1 rig.)
 Zlatko Yankov
 Pavel Badea
 Rodion Cămătaru
 Ioan Lupescu

 Dan Petrescu
 Adrian Popescu
 Ioan Sabău
 Valdes Pasolini (1 rig.)
 John Collins
 Richard Gough

 Gary McAllister
 Paul McStay
 Gordon Strachan (1 rig.)
 Thomas Bickel
 Frédéric Chassot
 Christophe Ohrel

autoreti
 Ivan Matteoni (pro Romania)

Voci correlate 
 Campionato europeo di calcio
 Campionato europeo di calcio 1992

Collegamenti esterni 

 

 Q